Cihelny ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Cihelny, Ortsteil von Jaroměř, Okres Náchod
 Cihelny (Karlovy Vary), Ortsteil von Karlovy Vary, Okres Karlovy Vary
 Cihelny, Ortslage von Křinice, Okres Náchod
 Cihelny, Ortslage von Hajniště, Stadt Nové Město pod Smrkem, Okres Liberec
 Cihelny, Grundsiedlungseinheit von Týn nad Vltavou, Okres České Budějovice